Topologie (, und -logie) bezeichnet:

in den Naturwissenschaften:
 Topologie (Geographie), die Lagebeziehungen zwischen Geoobjekten
 Topologie (Mathematik), Teilgebiet der Mathematik
 die Struktur eines mathematischen Raums, siehe Topologischer Raum
 in der Physik spielen topologische Eigenschaften für topologische Isolatoren und topologischer Quantenfeldtheorien eine zentrale Rolle
 Chemische Topologie, siehe Topologische Isomerie, die topologisch unterschiedliche räumliche Anordnung der Teilstrukturen von Makromolekülen, zum Beispiel bei Knoten
 in der biologischen Taxonomie eine bestimmte Anordnung der Taxa in einem phylogenetischen Baum, siehe Kladistik §Topologie.
 ein verkehrstechnisches Organisationsprinzip der Raumordnung, siehe System der zentralen Orte

in der Technik:
 Topologie (Elektronik), die theoretische Struktur einer Schaltung
 Topologie (Rechnernetz), den Aufbau der Verbindungen in einem Rechnernetz
 die Anordnung der Neuronen in einem künstlichen neuronalen Netz
 eine günstige Grundgestalt für mechanisch beanspruchte Maschinenteile, siehe Topologieoptimierung

in den Geisteswissenschaften:
 Topologie (Philosophie), die philosophische Theorie des Ortes bzw. Feldes
 eine Darstellungsweise des grammatischen Aufbaus von Sätzen, siehe Feldermodell des deutschen Satzes
 die Lehre von Kurt Lewin (1890–1947) als Variante der Gestalttheorie, siehe Feldtheorie (Psychologie)

Siehe auch:

 Topos (Begriffsklärung)
 Topik (Begriffsklärung)
 Topografie (Begriffsklärung)
 Topologischer Deskriptor (topologischer Index), numerischer Wert, der aus der Struktur eines chemischen Moleküls abgeleitet wird